Durr ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Durr (* 1967), britischer Schauspieler 
 Kent Diederich Skelton Durr (* 1941), ehemaliger südafrikanischer Politiker und Botschafter
 Marlese Durr (* 1943), US-amerikanische Soziologin